

Pessoas
Dean Rusk

Localidades
Rusk (Texas)
Condado de Rusk

Desambiguação